Durchlauf steht für:

 Wiederholung
 Durchgang, in Astronomie das Vorbeiziehen eines Objektes vor einem anderen
 Durchlaufprobe, ein Probetyp in der darstellenden Kunst
 Passage (Müllerei), Produktführung in der Müllerei

Siehe auch: